Biscuit Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Biscuit Butte (Montana)
 Biscuit Butte (Oregon)